Blue Ridge Estates ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Blue Ridge Estates (Alabama), im Jefferson County
 Blue Ridge Estates (Tennessee), im Sullivan County
 Blue Ridge Estates (Virginia), im Clarke County